Morawan je německý název českých sídel:
 Moravany – vesnice v okrese Hodonín
 Moravany – vesnice v okrese Pardubice

Reference